Кило́мбу ():
 Киломбу — поселение беглых негров-рабов в Бразилии;
 Киломбу (Санта-Катарина) — муниципалитет в бразильском штате Санта-Катарина;
 Киломбу Палмарис — историческое государство, существовавшее на территории Бразилии в 1630—1694 годах.